Уиклоу:

 Уиклоу — графство на востоке Ирландии.
 Уиклоу — город в Ирландии, столица одноимённого графства.
 Уиклоу — горы на юго-востоке Ирландии.